Димитър Радев може да се отнася за:
 Димитър Радев (1853 – 1916) – български политик, кмет на Дупница
 Димитър Радев (р. 1956) – български икономист, управител на БНБ (2015)
 Димитър Радев – български учен и музикант
 Димитър Радев – български футболист
 Димитър Радев – български режисьор
 Димитър Радев (р. 1959) – български юрист